Zolina (Zolia en euskera) es una localidad y un concejo del municipio de Aranguren en la Comunidad Foral de Navarra (España). En 2018 tenía una población de 39 habitantes y su altitud es de 475 .

Demografía

Véase también 
 Valle de Aranguren
 Cuenca de Pamplona
 Navarra

Referencias

Enlaces externos 
 Ayuntamiento del Valle de Aranguren

Localidades del Valle de Aranguren
Concejos del Valle de Aranguren